L'Open d'Austràlia 2007 (o Obert d'Austràlia 2007) es va celebrar a Melbourne, des del 15 al 28 de gener de 2007.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web Oficial Open d'Austràlia

2007
Competicions tennístiques del 2007